Schmiedebach heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteil:
 Schmiedebach (Lehesten), Ortsteil der Stadt Lehesten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Gewässer:
 Schmiedebach (Bregenzer Ach), auch Schmiedelbach, rechter Zufluss der Bregenzer Ach in Egg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schmiedebach (Breitach), rechter Zufluss der Breitach im Kleinwalsertal bei Riezlern, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schmiedebach (Gießbach), linker Mühlkanal neben dem Gießbach (zur Oberen Argen) bei Lochhammer, Gemeindeteil Eglofs, Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schmiedebach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Tiefenbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schmiedebach (Niederbach), rechter Oberlauf des linken Oberlaufs und Mittellaufs Niederbach  des Ilsenbachs (zur Wörmke) bis in Rischenau, Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schmiedebach (Rot), linker Zufluss der Rot nach Hünlishofen, Stadtteil Diepoldshofen, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Schmiedebach ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Schmidt von Schmiedebach (1545–1594), Richter und Bürgermeister von Görlitz
 Heinz-Peter Schmiedebach (* 1952), deutscher Medizinhistoriker
 Manuel Schmiedebach (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schmidbach
 Schmiedbach